Halo kan avse:
Från grekiska ἅλως eller halos, halon - rundning, ring omkring solen och månen

 HALO – en typ av fallskärmshopp, se High altitude, low opening
 Halo – NATO:s rapporteringsnamn för en rysk helikopter, se Mil Mi-26
 Halo (säkerhet) – en del av krockskyddet i en formelbil
 Halo (yacht) – en motoryacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Halo-halo  – en filippinsk dessert

Vetenskap
 Halo (ljusfenomen) – ett ljusfenomen i meteorologin.
 Galaktisk halo - området i en galax utanför en galaxskiva där stjärnhopar och olika objekt kretsar runt galaxens centrum

Kultur
 Halo (spelserie) – en konsolspelsserie
 Halo (film) – bygger på spelserien
 Halo (bokserie) – bygger på spelserien
 Halo (Soil-låt) – en låt av amerikanska heavy metal-bandet Soil
 Halo (Texas-låt) – sång av gruppen Texas
 Halo (låt av Bethany Joy Galeotti) –  en sångtitel på en Bethany Joy Galeotti sång
 Halo (låt av Machine Head) – en låt av Machine Head från albumet The Blackening
 Halo (Depeche Mode-låt) – en låt av Depeche Mode, från albumet Violator
 Halo (Beyoncé Knowles-låt) – låt av Beyoncé, från albumet I Am... Sasha Fierce
 Halo (Takida-låt) – låt av Takida från albumet Bury The Lies (evey)
 Halo (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband
 Halo, Halo  – Jugoslaviens bidrag i Eurovision Song Contest 1982